Эсе-Аргахтах () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эсе-Аргахтах — озеро, юго-западнее оз. Билилях, Республика Саха (Якутия), координаты 68°06' 155°38'
 Эсе-Аргахтах — река, левый приток р. Сюллях, Республика Саха (Якутия), координаты 60°32' 113°13'
 Эсе-Аргахтах — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Алазея, Республика Саха (Якутия), координаты 68°14' 150°05'

Примечания